Кејн има више значења:
 Округ Кејн (Јута)
 Округ Кејн (Илиноис)
 Кејн (Пенсилванија)
 Кејн (рвач)